Гонгил () — персидский правитель V века до н. э. родом из Эретрии на Эвбее.

По мнению советского учёного С. Я. Лурье, Гонгил являлся значительным государственным деятелем в Эретрии. Согласно Фукидиду, Диодору Сицилийскому, Корнелию Непоту и Ксенофонту, Гонгил стал доверенным лицом спартанского военачальника Павсания, вступившего в 478 году до н. э. в тайные переговоры с персидским царём Ксерксом I. При этом Ксенофонт отметил, что Гонгил был «единственным из эретрийцев, изгнанным за персофильство».

По свидетельству Ксенофонта, в Персии Гонгилу в управление были переданы города , ,  и , располагавшиеся на побережье Эгейского моря рядом с рекой Каик. По предположению российского антиковеда О. Ю. Климова, Гонгил получил и Пергам. По замечанию исследователя Э. Хансена, в наименовании одной из фил Пергама «Эвбея» была увековечена родина Гонгила.

Потомками Гонгила были Горгион и Гонгил.

Литература 
Первичные источники
 Ксенофонт. Греческая история (III.1.6)
 Фукидид. История (I.129.8)
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XI.44.3)
 Корнелий Непот. О знаменитых людях. Павсаний (2)

Исследования
 Климов О. Ю. Пергамское царство: проблемы политической истории и государственного устройства. — СПб., 2010. — ISBN 978-5-8465-0702-9, 978-5-98187-475-8. С. 39-41, 240.
 Лурье С. Я. История Греции. Курс лекций под ред. проф. Э. Д. Фролова. — СПб., 1993. — ISBN 5-288-00645-8. С. 293.
 Hansen Е. The Attalids of Pergamon. — Ithaca; London, 1971. P. 187.
 Dignas B., Smith R. R. R Historical and Religious Memory in the Ancient World. — Oxford, 2012. — ISBN 9780199572069. S. 121, 125—127, 131.
 

 В художественной литературе
 Персонаж повести Любови Воронковой «Герой Саламина».

Гонгилиды
Правители Азии V века до н. э.